Garot (Darul Imarah), plaats in het Indonesische gebied Aceh Besar.
 Garot (Peudada), plaats in het Indonesische gebied Bireuen.
 Garot (Pidie), plaats in het Indonesische gebied Pedir/Pidië.